siewka przeznaczona do posadzenia
 sadzonka przeznaczona do posadzenia